Jugendsünde steht für:
 Jugendsünde, unüberlegte Handlung oder Torheit im jugendlichen Alter, siehe Sünde#Jugendsünde
 Die Jugendsünde (1936), deutscher Film von Franz Seitz
 Jugendsünde (1989), französischer Film von Radovan Tadic
 Jugendsünde (2000), deutscher Film von Vera Loebner